Франсуа́-Луи́ Бурдо́н (), известный как Бурдон из Уазы (Bourdon de l’Oise; ,  — , ) — французский адвокат и деятель Великой революции.

Биография и деятельность 
Сначала был адвокатом, затем сделался прокурором при парламенте (суде) в Париже.

В 1792 году участвовал во взятии Тюильри 10 августа и попал после этого в члены Конвента от департамента Уазы.. Избирался его председателем в 1795 году с 19 февраля по 6 марта.

Выступив против Робеспьера, он был исключён им из всех революционных клубов. С тех пор произошёл переворот в его деятельности: он становится врагом республики и защитником дворянства и духовенства.

После переворота власти в стране был осуждён Директорией на ссылку в Гвиану, где и скончался в 1798 году.

Примечания

Ссылки 

 

Члены Якобинского клуба
Члены Совета пятисот
Ссыльные времён Французской революции
Умершие в ссылке
Люди Великой французской революции по алфавиту
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Франции
Председатели Национального конвента